Корбе́й-Ессо́нн () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 29 км на південь від Парижа, 5 км на схід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 18138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 45952,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Клод Дофен (1903-1978) — французький актор.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт. 
 [ Розташування муніципалітету Корбей-Ессонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн